Zou (estat), estat vassall de la Dinastia Zhou que va existir durant els períodes de les Primaveres i Tardors i els Regnes Combatents de la història xinesa (720–221 aC)
 Departament de Zou, departament de Benín
 Biografies:
 Zou Boqi (1819 - 69, Nanhai, Guangdong), fotògraf, físic i erudit de les darreries de la dinastia Qing
 Zou Jing, militar de la cort dels Han durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental
 Zou Kai (Luzhou, 1988), gimnasta artístic xinès
 Zou Shiming (Zunyi, 1981), boxejador xinès
 Zou Yigui (Wuxi, Jiangsu, 1686 - 1772), pintor, poeta i alt funcionari xinès durant la dinastia Qing
 Zou Zhe (Wuxian, Jiangsu, 1636 - ~1708), pintor xinès, durant la dinastia Qing